Магомед Насрудинович Нажмудинов (14 января 1990 года) — российский дзюдоист, призёр чемпионатов России, мастер спорта России международного класса.

Карьера 
В 2007 году окончил ЦО «Самбо-70». В настоящее время — спортсмен-инструктор ЦО «Самбо-70». Тренеры — Заслуженные тренеры России Д. С. Жиляев и М. Ю. Коробейников. Победитель первенств России, Европы и мира по дзюдо среди юниоров и юношей.

 Чемпион молодёжной Спартакиады России по самбо и дзюдо (2010);
 Чемпионат России по дзюдо 2010 года — ;
 Чемпионат России по дзюдо 2011 года — ;
 Чемпионат России по дзюдо 2014 года — .

Примечания

Ссылки 
 
 М. Нажмудинов на сайте Боевые искусства России

Дзюдоисты России
Самбисты России